För forskningsfartyget Belone, se Belone (fartyg)

Belone är ett släkte av fiskar som beskrevs av Cuvier, 1816. Belone ingår i familjen näbbgäddefiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Näbbgäddefiskar
Belone